Prundu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prundu (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Prundu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Prundu Bârgăului, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud